Universal (filosofia) — conceito filosófico
 Universal (Indiana) — cidade no estado de Indiana, Estados Unidos
 Universal TV — canal de televisão por assinatura
 Universal Character Set (UCS) — conjunto de caracteres padronizado pela norma ISO/IEC 10646
 Universal City — cidade no estado do Texas, Estados Unidos
 Universal Credit Corporation — entidade da Ford para financiamento de carros, nos Estados Unidos
 Universal Music Group — gravadora musical
 Universal Studios — estúdio cinematográfico dos Estados Unidos
 Igreja Universal do Reino de Deus — instituição religiosa
 Universal FM — extinta emissora de rádio
 Universal (Viana) - bairro no município de Viana

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema